Marienburg ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Friedrich Marienburg (1820–1881), Sprachforscher und Heimatkundler der Siebenbürger Sachsen
 Lars Müller-Marienburg (* 1977), deutsch-österreichischer evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Lukas Joseph Marienburg (1770–1821), siebenbürgischer Geograph und Historiker 

Marienburg ist der Name folgender Orte

in Deutschland:

 Marienburg (Abenberg), ehemaliger Gemeindeteil von Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Marienburg (Hildesheim), ein nach der Burg dort benannter Stadtteil von Hildesheim
 Landkreis Marienburg (Hannover), nach derselben Burg benannter ehemaliger Kreis mit Sitz in Hildesheim
 Marienburg (Köln), ein Stadtteil von Köln

in Lettland:
 Marienburg, deutscher Name der Stadt Alūksne 

in Polen:
 Marienburg, deutscher Name der  Stadt Malbork in der polnischen Woiwodschaft Pommern 

in Rumänien:
 Marienburg, deutscher Name der Gemeinde Feldioara (Brașov) im Burzenland
 Marienburg, deutscher Name des Dorfes Hetiur in Siebenbürgen

in Suriname:
 Mariënburg

Marienburg steht für folgende Burgen, Schlösser und Klöster:
 Marienburg (Hildesheim), Trutzburg im gleichnamigen Stadtteil von Hildesheim
 Marienburg (Ordensburg), Backsteinfestung in Malbork (Marienburg), Polen, ehemaliger Hauptsitz des Deutschen Ordens
 Marienburg (Feldioara), erste Marienburg des Deutschen Ordens in Rumänien
 Burg Marienburg (Lettland)

 Marienburg (Mosel), ehemaliges Augustinerinnenkloster bei Zell an der Mosel, heute Jugendbildungszentrum des Bistums Trier
 Kloster Marienburg (Abenberg), bestehendes Franziskanerinnenkloster in Abenberg
 Kloster Marienburg (Ofteringen), bestehendes Benediktinerinnenkloster in Ofteringen
 Kartause Marienburg, ehemalige Kartause, heute Anna-Katharinenstift Karthaus bei Dülmen
 Marienburg, Kloster Wikon, ehemaliges Benediktinerinnenkloster in Wikon, Kanton Luzern, Schweiz
 Marienburg (Niederalfingen), Burg in Hüttlingen-Niederalfingen, siehe Burg Niederalfingen
 Marienburg, Wehrturm in Aachen, Teil der zweiten Stadtmauer, siehe Marienturm (Aachen)
 Marienburg, ursprünglicher Name der Flensburger Duburg

Weitere Bauwerke:
 Granitene Marienburg, Kirche in Scharding
 Marienburg (Bergheim), Villa in Nordrhein-Westfalen
 Marienburg (Köln, Villa), Villa im Kölner Stadtteil Marienburg
 Marienburg, Sitz eines Flensburger Rumhandelshauses, siehe Johannsen Rum
 Marienburg bei Dellbrück ein Naturdenkmal im Kreis Dithmarschen
 Marienburg (Vallendar), WHU – Otto Beisheim School of Management

Marienburg ist der Name folgender Schiffe:
 Marienburg (Schiff, 1872), in Schottland gebautes Schraubendampfschiff der Danziger Schiffahrtsaktiengesellschaft
 Marienburg (Schiff, 1894), Schiff der Deutschen Dampfschiffahrts-Gesellschaft „Hansa“
 Marienburg (Schiff, 1919), 1919 geliefertes Schiff für eine Reederei in Rotterdam, 1930 bis 1943 als Marienburg für die Kohlen-Import und Poseidon Schiffahrt Aktiengesellschaft Königsberg im Einsatz
 Marienburg (Schiff, 1922), 1922 geliefertes Schiff der HAPAG, 1926 bis 1929 als Marienburg für die Kohlen-Import und Poseidon Schiffahrt Aktiengesellschaft Königsberg im Einsatz
 Marienburg (Schiff, 1929), ein deutsches Fahrgastschiff
 Marienburg (Schiff, 1938), ein für H. Bischoff & Co., Wesermünde gebautes Fischereimotorschiff
 Marienburg (Schiff, 1939), ein für den Seedienst Ostpreußen gebautes, später im Schwarzen Meer eingesetztes Schiff
 Marienburg (Schiff, 1955), ein Fahrgastschiff, das auf deutschen Flüssen eingesetzt wurde

Siehe auch:
 Mariembourg, ehemalige Festungsstadt, heute Ortsteil der Gemeinde Couvin, in der belgischen Provinz Namur
 Landkreis Marienburg (Westpr.)
 Marienborg (Begriffsklärung)
 Mariaburghausen
 Gymnasium Marienburg, ehemalige private Internats- und Tagesschule mit angeschlossenem Knaben- und Mädcheninternat in Thal, Kanton St. Gallen, Schweiz